Parelketting (anatomie)
 Parelketting (sieraad)